Henoceros är ett släkte av hjuldjur. Henoceros ingår i familjen Philodinavidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bdelloider
Henoceros